Gaetano Longo (calciatore)
 Gaetano Longo (fumettista)
 Gaetano Longo (scrittore)